1LibRef è una iniziativa lanciata nel 2016 per coinvolgere i bibliotecari nel miglioramento di Wikipedia in particolare con l'assegnazione di fonti alle voci che ne siano prive.

Storia
La campagna 1Lib1Ref è stata lanciata, in occasione dell'anniversario dei 15 anni di Wikipedia, da The Wikipedia Library. Il progetto promosso nel 2013 da Jake Orlowitz e Alex Stinson e finanziato dalla Wikimedia Foundation, è finalizzato a promuovere la collaborazione dei bibliotecari a Wikipedia. Successivamente è stato preso in carico direttamente dalla Wikimedia Foundation costituendo un apposito gruppo di lavoro. L'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità delle fonti presenti nelle voci di Wikipedia in modo da accrescerne l'attendibilità. L'enciclopedia libera può rappresentare, così, anche un punto di riferimento per chi cerca citazioni bibliografiche.

La prima settimana della campagna si è tenuta dal 5 al 31 gennaio 2016 ed al suo termine 327 bibliotecari avevano aggiunto fonti a 879 articoli in otto versioni linguistiche diverse di Wikipedia. Ogni modifica effettuata è stata segnalata con l'hashtag #1Lib1Ref, utilizzata anche sui social che hanno promosso la campagna

Organizzazione
L'iniziativa si svolge ogni anno in periodo fisso: dal 15 gennaio al 5 febbraio e dal 15 maggio al 5 giugno con attività differenziate nelle diverse versioni di Wikipedia aderenti. Al momento sono 23 le comunità linguistiche coinvolte. 

Gli interessati sono invitati a inserire fonti nelle voci che ne siano prive, individuandole tra quelle inserite nella Categoria di voci senza fonti o attraverso il tool Citation Hunt, che seleziona casualmente, tra le voci di Wikipedia, periodi privi di note bibliografiche. Istruzioni dettagliate sono presenti nella pagina in Wikimedia Meta.

Risultati 

I dati relativi alle campagne che si sono susseguite nei vari anni sono consultabili grazie all'ausilio del tool Wikimedia hashtag search in grado di generare statistiche sulla base dell'hashtag #1Lib1Ref. 

Nel 2020 l'IFLA ha invitato i bibliotecari a partecipare.

Oltre al coinvolgimento dei singoli professionisti, annualmente vengono promosse dalle biblioteche iniziative, come corsi di formazione ed editathon, rivolti alla cittadinanza.

Note

Bibliografia
 
 .

Voci correlate
 Biblioteca

Altri progetti

Collegamenti esterni
  sito inglese
 sito in inglese

Wikimedia Foundation
Biblioteconomia
Bibliografia